Вольтерра — многозначное имя собственное, которое может относиться к:

Топонимы 
 Вольтерра (Volterra) — город в Тоскане, Италия.
 Вольтерра — кратер на обратной стороне Луны.

Персоналии 
 Вольтерра, Вито (Vito Volterra) — итальянский математик и физик (1860—1940).
 Даниэле да Вольтерра (Daniele da Volterra, наст. имя Daniele Ricciarelli) — итальянский художник и скульптор (1509—1566).